Miranda de Arga är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Miranda de Arga ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Miranda de Arga är huvudsakligen platt. Miranda de Arga ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Miranda de Arga. Runt Miranda de Arga är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tafalla,  km öster om Miranda de Arga. Trakten runt Miranda de Arga består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra